НФЛ в сезоне 1933 — стал 14-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
 Чикаго Беарз — Нью-Йорк Джайентс 23:21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1933.pdf Сезон 1933 года в деталях]

Сезоны НФЛ